Rechenau ist der Ortsname von

 Rechenau (Kiefersfelden), Ortsteil der Gemeinde Kiefersfelden, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Rechenau (Oberaudorf), Ortsteil der Gemeinde Oberaudorf, Landkreis Rosenheim, Bayern